После распада СССР Свердловская область сохраняла систему сельсоветов и поссоветов до 2017 года.

Сельсоветы Свердловской области определялись как административно-территориальные единицы Свердловской области, включавшие в свой состав один или несколько сельских населённых пунктов с закреплёнными за ними землями и выделялись в составе районов и городов как административно-территориальных единиц (со статусом, соответствующим статусу городов областного подчинения).

Специальное определение поссовета отсутствовало.

После 2000 года сельсоветы и поссоветы в документах, определявших преобразование, упразднение, изменение статусов населённых пунктов, не использовались. Но в реестрах административно-территориального устройства сельсоветы использовались до 2017 года. Последний реестр, в котором были указаны сельсоветы, был утверждён Приказом строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 23.01.2017 № 28-П и действовал до 1 октября 2017 года.

Законами от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ и № 35-ОЗ к 1 октября 2017 года сельсоветы и поссоветы были окончательно упразднены, их населённые пункты были переданы непосредственно в подчинение районов и городов. Также при расформировании сельсоветов и поссоветов некоторые населённые пункты были переданы в состав соседних административно-территориальных единиц в соответствии с принадлежностью на уровне муниципального устройства.

Из ОКАТО были исключены с 1 января 2020 года.

Список

Сельсоветы, упразднённые 1.10.2017

Сельсоветы, упразднённые до 31.12.2004 

Сельсоветы, упразднённые до реформы местного самоуправления.

Упразднённые поссоветы 

2004 год проставлен условно (31 декабря 2004 года большинство рабочих посёлков было преобразовано в сельские населённые пункты без образования сельсоветов).

Территориальные обмены с участием сельсоветов и поссоветов

См. также 
 Городские и сельские поселения Свердловской области
 Административно-территориальное деление Свердловской области
 Населённые пункты Свердловской области
 Городские населённые пункты Свердловской области

Примечания 

Списки:Свердловская область

Свердловской области
Свердловской области
Сельские администрации России
Поселковые администрации России